Whitesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Whitesville (Kentucky)
Whitesville (West Virginia)